EIC est un sigle de trois lettres pouvant désigner :

 East India Company (en français, Compagnie anglaise des Indes orientales) ;
 École d'ingénieurs de Cherbourg, devenue École supérieure d'ingénieurs de l'université de Caen Basse-Normandie, en France ;
 École d'ingénieurs de Changins, en Suisse ;
 Énergie d'inhibition de la convection ;
 Energy identification code , littéralement code d'identification d'énergie, un code utilisé dans l'industrie européenne du gaz et de l’électricité ;
 Ensemble intercontemporain ;
 Entreprises industrielles charentaises, à Aytré ;
 État indépendant du Congo, l'ancien nom de la République démocratique du Congo de 1885 à 1908 ;
 European Investigative Collaborations, un réseau de journalisme d'investigation.